Zinédine Zidane, voormalig Franse topvoetballer.
 Djamel Zidane,  voormalig Algerijns voetballer.
 Mohamed Amine Zidane, Algerijns voetballer.
 Zidane-kopstoot, een beruchte kopstoot tijdens het wereldkampioenschap voetbal 2006. 
 Zidane (lied), een lied van Ashafar in samenwerking met KA uit 2023